

Cinema 
Cube - Il cubo (Cube) – film del 1997 diretto da Vincenzo Natali
Hypercube - Il cubo 2 (Cube 2: Hypercube) – film del 2002 diretto da Andrzej Sekuła, sequel di Cube - Il cubo
Cube Zero – film del 2004 diretto da Ernie Barbarash, prequel di Cube – Il cubo

Personaggi 
Cube – personaggio del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco
Cube – personaggio della serie di videogiochi Princess Maker

Persone 
Alexander von Cube – giornalista tedesco
Felix-Eberhard von Cube – compositore tedesco
Gustav von Cube – architetto tedesco
Ice Cube – rapper e attore statunitense

Televisione 
The Cube – film TV del 1969 diretto da Jim Henson
The Cube – programma televisivo britannico trasmesso dal 2009
The Cube - La sfida – programma televisivo italiano trasmesso nel 2011

Videogiochi 
Cube – videogioco del 2001
Cube 2: Sauerbraten – videogioco del 2004

Musica 
 Cube – gruppo musicale
 Cube Records – casa discografica indipendente britannica

Altro 
 The Cube – ristorante itinerante
 Cube – azienda specializzata nella produzione di biciclette

Pagine correlate
Cubo (disambigua)